Байонет Canon R — крепление фотографических объективов, разработанное компанией Canon для своих первых однообъективных зеркальных 35-мм фотоаппаратов. Впервые появился в 1959 году на фотоаппарате Canonflex — первой зеркальной камере Canon. В 1964 году был заменён на новый байонет Canon FL на фотоаппарате FX. Внутренний диаметр 48 мм, рабочий отрезок 42 мм. Присутствует механизм привода автоматической диафрагмы.

Фотоаппараты 

 Canonflex — май 1959, первая SLR-камера производства Canon
 Canonflex RP — сентябрь 1960, для удешевления конструкции пентапризма была сделана несъёмной
 Canonflex R2000 — сентябрь 1960, модель «люкс» с максимальной скоростью затвора 1/2000 секунды (на остальных моделях — 1/1000)
 Canonflex RM — апрель 1962, новый дизайн, вторая японская камера со встроенным экспонометром, самая массовая модель

Объективы 

Указана оригинальная стоимость на момент выпуска, информация взята с сайта производителя. Следует отметить, что курс доллара к иене в то время составлял примерно 1:360.

В 1959 году вместе с фотоаппаратом «Flex» были выпущены только два объектива с автоматической диафрагмой — 50/1.8 и 100/2. Остальная часть линейки объективов была создана за счёт переделки объективов более ранних дальномерных фотоаппаратов. Наиболее редкие объективы — 55-135/3.5 и 58/1.2

Если сравнить момент выпуска байонета Canon R с выпуском байонета F от Nikon, то последние выпустили более широкую линейку объективов с фокусным расстоянием от 21 до 500 мм.

Сравнение с креплениями других производителей

См. также 

 Canon FL
 Оправа объектива

Примечания

Ссылки 
 Фотоаппараты на сайте производителя
 Объективы на сайте производителя
 Частная обзорная статья 

Байонеты